Referendum konstytucyjne w Mikronezji w 2005 roku (8 marca)
 Europejskie referendum konstytucyjne w Polsce (nie odbyło się)